plano – format bibliograficzny arkusza
 Plano – wieś w Chorwacji, w żupanii splicko-dalmatyńskiej
 Miejscowości w USA:
 Plano – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie Warren
 Plano – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Kendall
 Plano – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Appanoose
 Plano – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Collin
 Gminy w USA:
 Plano (ang. Plano Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hanson